Rifugio Città di Mantova, situato in Valle d'Aosta
Rifugio Mantova al Vioz, situato in Trentino-Alto Adige